

Patronyme 
 André Hallet, artiste peintre belge.
 Gérard Hallet (né en 1946), ancien footballeur français.
 Max Hallet (1864-1941), homme politique wallon.
 Rachid Hallet (né en 1952), homme politique algérien

Toponyme 
 Petit-Hallet, section de la ville belge de Hannut.
 Grand-Hallet, section de la ville belge de Hannut.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme
Patronyme belge